Титлите на аристокрацията в България са оформяли широка система, адекватна на сложната държавна организация и йерархията в страната. Те имат своите аналогии в сродните добре развити държавни структури в съответната епоха и носят отпечатъка на културното влияние, към което гравитират управляващите кръгове. През трите български царства тази система се развива и като наименования се променя съществено спрямо всяко предходно царство. Общото е, че и трите царства са унитарни централизирани държави, управлявани от монарха, стоящ на върха на стълбица от титли и рангове, включително религиозни, а в паганистичния период той, подобно на римския император, е и върховен понтифекс.

През Първата българска държава 
През Първата българска държава 681 – 1018 г., в периода до приемането на християнството за държавна религия в 864 г. йерархията е доминирана от тюркската и тюркско-иранска титулатура на сановете и длъжностите и както е характерно за тази система, а и за епохата на ранното средновековие въобще, сановете на държавните и административно-военни длъжности преобладават над родово наследствените, макар и те да имат своето съществено място. Жреческото съсловие също заема своето място в държавата по време на мир и на война. След приемането на християнството се появява широко разгърнатата структура на духовническите титли, а изчезват паганистичните такива. Процесът на навлизане на ромейски практики и титулатури, който започва с коронясването на Тервел за кесар, става ясно забележим при Крум и Омуртаг, и вече е мощен и необратим, макар много от старите титли да продължават да съществуват неотклонно до 1018 г.

По време на въстанието на Петър Делян, Алусиян – вторият син на Иван Владислав предал делото, ослепил Петър Делян и сам се признал за васал на василевса, за което получил титлата патриций.

Основателят на Стара Велика България (632 – 663/668) Кубрат е удостоен с титлата патриций (почетна, висока титла за благородник) от Византийският император Ираклий. Заради оказаната помощ от страна на Тервел, византийският василевс му дава титла кесар.

През Втората българска държава 
През Втората българска държава старата титулатура е фактически напълно заменена с ромейска, запазени са само титлата на владетеля – цар (цѣсарь), общото титулуване на аристокрацията, леко променено от боили на боляри и неособено разпространената титла Бан, която си остава такава и през този период, също званието ватах, известно от 986 г., а рангът на титлата княз, с някои изключения, главно за руски князе, дошли в България, е сведен до нивото на старейшина и кмет. Отредените цветове за царя са пурпурно и червено и златна везба, са севастократора – синьо и лилаво и сребърна везба, за деспота – зелено, за логотета – жълто. Разпространяват се титлата „господин“ с която се титулуват както поземлените феодали, така и царят и титлата „войвода“ за военните командири и управители, превърнали се впоследствие също в поземлени феодали, някои от които, като тези отвъд Дунав, успяват да се изравнят с деспотите и да са само номинално зависими от централната власт. С поробването на царството от турците всичко е унищожено, те налагат своите ориенталско-ислямски, а българската корона, макар и само номинално, преминава към Унгария и от нея в австрийската императорска титулатура.

С цел да получи императорска титла от Светия престол, Калоян влиза в кореспонденция с папа Инокентий III. През 1205 г. е изпратен кардинал Лъв, който коронясва Калоян за rex Bulgarorum et Blachorum, правейки го единственият български владетел с католическата титла крал.

През Третата българска държава 
С възстановяването на държавата на българите в ХIХ в., тя официално първоначално е васално княжество и освен княза фактически няма своя титулувана аристокрация, макар Фердинанд I да прави опити за създаването на придворен живот, но освен за царстващата фамилия, Конституцията не дава възможност за официалното образуване на благородническо съсловие, положението не се променя и след обявяването на България за царство, с изключение на владетелския титул, чак до обявяването на републиката в 1946 г. Такова е то и понастоящем, единствените легитимни български аристократични титли днес са тези на бившето царско семейство, но те са напълно виртуални и само на книга, и изпразнени от всякакво реално съдържание. В последно време БПЦ с неособено каноничното удостояване с титлата архонт отговаря на настроенията за запълване на тази празнина.

Исторически преглед на титлите в българската държава

Вижте също 
 Багатур
 Багаин
 Болярин
 Хан (титла)
 Деспот (титла)
 Бан (титла)
 Севастократор
 Титла

Източници 

 Владетелски титли и традиция в ранните български държави, Иван Танев Иванов
 Някои титли в Средновековна България
 Титли и длъжности от Второто Българско царство
 Етимология на известните прабългарски титли и занаяти
 Институции и административна уредба на средновековна България, проф. Петър Ангелов
 Форум за значението на титлите в „Бойна слава“